Beccarie – nome utilizzato in Italia nel medioevo per indicare le macellerie

Persone 
 Claudine Beccarie – attrice francese

Altro 
 Corte Beccarie – corte di maggiori dimensioni di Lugagnano
 Rio delle Beccarie – canale veneziano